Мария Магдалена (Maria Magdalena) може да се отнася за:

Личности:
 Мария Магдалина, християнска светица, последователка на Иисус Христос
 Мария Магдалена де Паци (1566 – 1607), италианска католическа светица
 Мария Магдалена Австрийска (1589 – 1631), дъщеря на Карл II ерцхерцог на Австрия, съпруга на Козимо II Медичи, велик херцог на Тоскана
 Мария Магдалена Австрийска (1689 – 1743), ерцхерцогиня на Австрия, дъщеря на император Леополд I
 Мария Мадалена де Медичи (1600 – 1633), дъщеря на Фердинандо I Медичи
 Мария Магдалена фон Йотинген-Балдерн (1619 – 1688), съпруга на маркграф Вилхелм фон Баден-Баден

Храмове:
 „Света Мария Магдалена“ (Рим), църква в Рим

Пиеси:
 „Мария Магдалена“, трагедия от Фридрих Хебел от 1843 г.